Серово — название населённых пунктов:

Россия 
 Серово — село в Нижнегорском районе Крыма.
 Серово — село в Уренском районе Нижегородской области.
 Серово — деревня в Опочецком районе Псковской области, Варыгинская волость.
 Серово — деревня в Опочецком районе Псковской области, Матюшкинская волость.
 Серово — муниципальное образование в Санкт-Петербурге.
 Серово — село в Торопецком районе Тверской области.

Узбекистан 

 Серово — до 1940-х годов название поселка Багдад Багдадского района Ферганской области.

См. также 
 Береговой уступ «Серово»